OFJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fjallabyggð (Islanda)